Пітер Інг (,  28 квітня 1969, Торонто) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1988 року був обраний на драфті НХЛ під 48-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 6 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Едмонтон Ойлерс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 74 матчі в НХЛ.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

Уродженці Торонто
канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»